Sezon 1938/39 Division 1 był 7. sezonem o Mistrzostwo Francji.

Kluby występujące w sezonie 1938/39

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy 

1938 w piłce nożnej
1938 we Francji
1939 w piłce nożnej
1939 we Francji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich we Francji